

Ґіжин — село в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Ґіжин — село в гміні Бояново Равицького повіту Великопольського воєводства
 Ґіжин — село в гміні Пижице Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Ґіжин — село в гміні Новоґрудек-Поморський Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства